Jokelansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Jokelansaari (ö i Mellersta Finland), Jämsä, 
 Jokelansaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 

Robotskapade Finlandförgreningar